antiek: een oud, meestal kostbaar voorwerp dat voldoet aan specifieke criteria
 behorend tot de periode van de Klassieke oudheid
 Antiek (bier): een Belgisch bier
 een ouderwets of in onbruik geraakt fenomeen